Con la sigla 365 P vengono conosciute due diverse vetture Ferrari:
Ferrari 365 P2, berlinetta da competizione degli anni sessanta.
Ferrari 365 P Pininfarina, concept car presentata nel 1966